Der Kanton Gamaches ist ein französischer Kanton im Arrondissement Abbeville, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Gamaches. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2011 Daniel Destruel (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 36 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Gamaches aus den 20 Gemeinden Aigneville, Beauchamps, Biencourt, Bouillancourt-en-Séry, Bouttencourt, Bouvaincourt-sur-Bresle, Buigny-lès-Gamaches, Cerisy-Buleux, Dargnies, Embreville, Framicourt, Frettemeule, Gamaches, Maisnières, Martainneville, Ramburelles, Rambures, Tilloy-Floriville, Le Translay und Vismes. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 189,78 km2. 

Gamaches